Die COSAFA U-20-Meisterschaft 2018 (), die Fußball-Meisterschaft des südlichen Afrika der U-20-Herren, fand vom 2. bis 13. Dezember 2018 in Kitwe und Mufulira in Sambia statt. Das Turnier wurde vom Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) organisiert. Der Gastgeber ist mit elf Turniersiegen die erfolgreichste Mannschaft.

Teilnehmer und Modus 
12 Mannschaften hatten ursprünglich ihre Teilnahme am Turnier zugesagt. Diese spielten in der Gruppenphase in drei Gruppen zu je vier Teams. Die Gruppenersten und der beste Gruppenzweite qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Auslosung fand am 31. Oktober 2018 statt.

Die Auswahl der Réunion zog ihre Teilnahme zurück, nachdem der zuständige Verband keine Anreise auf die Beine stellen konnte. Am 2. November wurde mit der Mannschaft aus der DR Kongo ein Ersatz gefunden. Am 30. November zog auch die Mannschaft aus Namibia ihre Teilnahme, in diesem kurzen Zeitpunkt bis Turnierbeginn wurde kein weiterer Ersatz gefunden und die Gruppe B wurde nur mit drei Mannschaften ausgespielt.

Spielorte 
Das Turnier fand in zwei Stadien statt.

Endrunde

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Ko-Runde 
Die Halbfinalspiele fanden am 11. Dezember statt, das Endspiel sowie das Spiel um Platz 3 wurden am 13. Dezember ausgetragen.

Sämtliche Spiele der Ko-Runde wurden im Nkana-Stadion in Kitwe gespielt.

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Einzelnachweise 

Jugend
Fußballwettbewerb für Jugend-Nationalmannschaften
Fußballveranstaltung 2018
Fußball (Sambia)
Kitwe